Санта-Ірія (, «свята Ірія») — португальська власна назва.

Топоніми

Повуа-де-Санта-Ірія — парафія.
 Санта-Ірія-де-Азойя — парафія.